Jamar ist der Familienname folgender Personen:

 Dieudonné Jamar (1878–1909), belgischer Radrennfahrer
 Hervé Jamar (* 1965), belgischer Rechtsanwalt und Politiker der Mouvement Réformateur (MR)